— монотипный род цветковых растений семейства , включающий вид Marshalljohnstonia gypsophila Henrickson. Выделен американским ботаником Джеймсом Салбергом Хенриксоном в 1976 году.

Распространение и среда обитания 
Единственный вид является эндемиком Мексики, известный из местности Сьерра-де-лас-Делисьяс на западе штата Коауила, в пустыне Чиуауа.

Встречаются на месторождениях гипса на склонах, отсюда видовой эпитет.

Общая характеристика 
Кустарники.

Листья мясистые.

Соцветие-корзинка окружена многорядной обвёрткой, несёт 10—18 цветков цветом от розового до фиолетового.

Плод — семянка цилиндрической формы с придатком-паппусом.

Число хромосом — n=9.

Примечания 

Флора Северной Америки
Эндемики Мексики
Цикориевые
Таксоны растений, названные в честь людей
Монотипные роды растений